

Persone 
Alberto Carocci (1904-1972) – scrittore e giornalista italiano
Giampiero Carocci (1919-2017) – storico italiano
Guido Carocci (1851-1916) – scrittore e storico italiano
Luna Carocci (n. 1988) – pallavolista italiana
Mara Carocci (n. 1954) – politica italiana

Altro 
 Carocci Editore – casa editrice italiana